Amerikai Egyesült Államok
 Holly (Colorado)
 Holly (Michigan)
 Holly (Nyugat-Virginia)
 Holly (Texas)
 Holly (Washington)

Nevek
 Holly, családnév
 Holly, keresztnév